El nombre de Iglesia de Santa Inés es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a alguna santa llamada Inés.

Santas

Iglesias 

 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En Chile
 Iglesia de Santa Inés de Huechuraba, templo católico ubicado en la comuna de Huechuraba;
 Iglesia de Santa Inés, iglesia católica en La Serena;

En España 
 Iglesia de Santa Inés, iglesia católica en Ibiza;
 Iglesia de Santa Inés de Malenyanes, iglesia católica en La Roca del Vallés;
 Iglesia de Santa Inés, iglesia católica en la ciudad de Sevilla;

En Venezuela 
 Iglesia de Santa Inés, iglesia católica en la ciudad de Cumaná, Sucre;